Ammotrypane kuekenthalii är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1908. Ammotrypane kuekenthalii ingår i släktet Ammotrypane och familjen Opheliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
kuekenthalii